Основна стаття: Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу 2013

Чемпіоном Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу 2012 року був Новак Джокович, Сербія. Він зумів відстояти чемпіонське звання.

Сіяні гравці 

  'Новак Джокович (чемпіон)
  Роджер Федерер (півфінал)
  Енді Маррі (фінал)
  Давид Феррер (півфінал)
  Томаш Бердих (чвертьфінал)
  Хуан Мартін дель Потро (3 коло)
  Джо-Вілфрід Тсонга (чвертьфінал)
  Янко Типсаревич (4 коло, травма п'яти) 
  Рішар Гаске (4 коло)
  Ніколас Альмагро (чвертьфінал)
  Хуан Монако (1 коло)
  Марін Чилич (3 коло)
  Мілос Раонік (4 коло)
  Жіль Сімон (4 коло)
  Станіслас Вавринка (4 коло)
  Нісікорі Кей (4 коло)

<ol start=17>
 Філіпп Кольшрайбер ''(3 коло)
 Олександр Долгополов ''(1 коло)
 Томмі Гаас ''(1 коло)
 Сем Кверрі ''(3 коло)
 Андреас Сеппі ''(4 коло)
 Фернандо Вердаско ''(3 коло)
 Михайло Южний ''(2 коло)
 Єжи Янович ''(3 коло)
 Флоріан Маєр ''(2 коло)
 Юрген Мельцер ''(3 коло)
 Мартін Кліжан ''(1 коло)
 Маркос Багдатіс ''(3 коло)
 Томаз Беллуччі ''(1 коло)
 Марсель Граноллерс ''(2 коло)
 Радек Штепанек ''(3 коло)
 Жульєн Беннето ''(3 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня частина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8 
{{Теніс16 3
| RD1= 1 коло
| RD2= 2 коло
| RD3= 3 коло
| RD4= 4 коло

|RD1-seed01=13
|RD1-team01= М Раонік
|RD1-score01-1=3
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=6
|RD1-score01-4=77
|RD1-seed02=
|RD1-team02= Я Гаєк
|RD1-score02-1=6
|RD1-score02-2=1
|RD1-score02-3=2
|RD1-score02-4=60

|RD1-seed03=Q
|RD1-team03= Дж Бейкер
|RD1-score03-1=65
|RD1-score03-2=5
|RD1-score03-3=2
|RD1-seed04=
|RD1-team04= Л Росол
|RD1-score04-1=77
|RD1-score04-2=7
|RD1-score04-3=6

|RD1-seed05=Q
|RD1-team05= А Вайнтрауб
|RD1-score05-1=77
|RD1-score05-2=7
|RD1-score05-3=6
|RD1-seed06=
|RD1-team06= Г Пелла
|RD1-score06-1=62
|RD1-score06-2=5
|RD1-score06-3=2

|RD1-seed07=
|RD1-team07= С Дарсіс
|RD1-score07-1=2
|RD1-score07-2=3
|RD1-score07-3=4
|RD1-seed08=17
|RD1-team08=
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=6

|RD1-seed09=27
|RD1-team09= М Кліжан 
|RD1-score09-1=3
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=3
|RD1-score09-4=4
|RD1-seed10=Q
|RD1-team10= Даніель Брандс
|RD1-score10-1=6
|RD1-score10-2=3
|RD1-score10-3=6
|RD1-score10-4=6

|RD1-seed11=
|RD1-team11= Б Томік
|RD1-score11-1=6
|RD1-score11-2=6
|RD1-score11-3=6
|RD1-seed12=
|RD1-team12= Л Маєр
|RD1-score12-1=3
|RD1-score12-2=2
|RD1-score12-3=3

|RD1-seed13=Q
|RD1-team13= Д Села
|RD1-score13-1=6
|RD1-score13-2=1
|RD1-score13-3=5
|RD1-score13-4=3
|RD1-seed14=
|RD1-team14= М Давиденко
|RD1-score14-1=3
|RD1-score14-2=6
|RD1-score14-3=7
|RD1-score14-4=6

|RD1-seed15=
|RD1-team15= Б Пер
|RD1-score15-1=2
|RD1-score15-2=4
|RD1-score15-3=1
|RD1-seed16=2
|RD1-team16= Р Федерер
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=6

|RD2-seed01=13
|RD2-team01= М Раонік 
|RD2-score01-1=77
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3='''6
|RD2-seed02=
|RD2-team02= Л Росол
|RD2-score02-1=62
|RD2-score02-2=2
|RD2-score02-3=3

|RD2-seed03=Q
|RD2-team03= А Вайнтрауб
|RD2-score03-1=2
|RD2-score03-2=64
|RD2-score03-3=4
|RD2-seed04=17
|RD2-team04=

Виноски 

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу
2013 у тенісі